Stor-Råtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Råtjärnet, sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (9,32 ha)
Stor-Råtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (9,28 ha)
Stor-Råtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (9,39 ha)
Stor-Råtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (6,97 ha)

Se även
Råtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn